Груздево — название населённых пунктов:

Россия 
 Груздево — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Груздево — село в Южском районе Ивановской области.
 Груздево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Груздево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Груздево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.